Кубок Сан-Марино з футболу 2007–2008 — 48-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул вдруге поспіль здобула Мурата.

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|24 квітня 2008

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|28 квітня 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сан-Марино на soccerway
 Кубок Сан-Марино на rsssf

2007—2008
Сан-Марино
Сан-Марино